VLR steht als Abkürzung für:
 Vereinigung Liechtensteinischer Richter
 Visitor Location Register (deutsch: Aufenthaltsregister), ein Begriff aus der Mobilfunktechnik
 VLR (Hörfunksender), ein dänischer Hörfunksender
 Vortragender Legationsrat, siehe Ämter in Bundesministerien

VLR